Pasteur-Institur steht für:

 Institut Pasteur, Grundlagenforschungszentrum für Biologie und Medizin mit Hauptsitz in Paris
 Saovabha-Institut, Institut für Antisera und Impfstoffe in Bangkok, ehemals Pasteur-Institut